

Горовце — село, громада в окрузі Михайлівці, Кошицький край.
 Горовце — село, громада округу Пухов, Тренчинський край.